Немецкие подводные лодки
 U-22 (1913)
 U-22 (1936)
 U-22 (S171) — немецкая подводная лодка послевоенного времени.